Башар — восточное имя и фамилия, в переводе означает «человек, люди».

Имя 
 Башар Асад (род. 1965) — президент Сирии с 2000 года
 Башар Варда (род. 1969) — иракский священник, архиепископ Эрбиля Халдейской католической церкви
 Башар Джафари (род. 1956) — сирийский дипломат, Постоянный представитель Сирии при ООН
 Башар Барака Джексон (1999—2020) — американский рэпер
 Башар Расан (род. 1996) — иракский футболист, полузащитник
 Башар Рюхаль (род. 1974) — американский актёр и продюсер болгарского и ливанского происхождения

Фамилия 
 Гюнсели Башар (1932—2013) — турецкая журналистка, обладательница титулов Мисс Турция и Мисс Европа.
 Ламийя Аджи Башар (род. 1998) — иракская правозащитница езидского происхождения.
 Метехан Башар (р.1991) — турецкий борец греко-римского стиля.
 Фуат Башар (р.1953) — турецкий каллиграф.
 Хаккы Башар (1969) — турецкий борец греко-римского стиля.
 Шюкуфе Нихаль Башар (1896—1973) — турецкая поэтесса.
 Юнус Эмре Башар (1995) — турецкий борец греко-римского стиля.

См. также 
 Башир
 Бешар